Novhorodkivka (în ) este localitatea de reședință a comunei Novhorodkivka din raionul Melitopol, regiunea Zaporijjea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Novhorodkivka era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%).

Note 

Novhorodkivka, Novhorodkivka, Melitopol, Zaporijjea
Novhorodkivka, Novhorodkivka, Melitopol, Zaporijjea
Novhorodkivka, Novhorodkivka, Melitopol, Zaporijjea